De Montenegrijnse voetbalbeker 2009–2010 (Montenegrijns: Kupa Crne Gore 2009–2010) was de vierde editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Montenegro na de ontmanteling van Servië en Montenegro. Aan het toernooi deden dertig clubteams mee. De finale werd gespeeld op 19 mei 2010 in het Stadion Pod Goricom in de hoofdstad Podgorica, waar FK Rudar Plevlja in de eindstrijd met 2-1 won van FK Budućnost Podgorica en zo voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de nationale beker won. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema

Zie ook
 Prva Crnogorska Liga 2009/10

2010
Bekervoetbal 2009/10